Дортмунд 2018 () — 46-й международный шахматный турнир, который проходил в немецком Дортмунде с 14 по 22 июля 2018 года.

Победителем турнира стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, набравший 5 очков из 7-ми.

Регламент 

Турнир проводился по круговой системе в 7 туров.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2720);
 Место проведения: Дортмунд, Германия, «Orchesterzentrum NRW»;
 Дата проведения: 14—22 июля 2018 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на следующие 20 ходов, после чего 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Критерии распределения мест при равенстве очков:
 Количество партий чёрными;
 Количество побед;
 Коэффициент Бергера.

Расписание 
 Игровые дни: 14—15, 17—18, 20—22 июля; начало туров — в 16:00 (МСК), последний тур — в 14:00 (МСК);
 Выходные дни: 16 и 19 июля.

Участники 

Примечание: рейтинги даны на июль 2018 года

Движение по турам

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте chessok.net

 Партии турнира на сайте chessgames.com 
 Страница турнира на сайте ChessBase
 Страница турнира на сайте The Week in Chess

Дортмунд (шахматный турнир)
2018 год в шахматах